Gottesschatten steht als Begriff für:

 Gottesschatten (ägyptische Mythologie), Bezeichnung eines Kultgegenstandes
 Gottesschatten (Theologie), theologische Bezeichnung